Среднее Село — название нескольких населённых пунктов:
 Среднее Село — деревня в Кингисеппском районе Ленинградской области.
 Среднее Село — деревня в Киришском районе Ленинградской области.